Marco Fertonani – ex ciclista su strada italiano
 Roberto Fertonani – traduttore, saggista e germanista italiano
 Toni Fertonani – pittore italiano